Inviati speciali, film diretto da Romolo Marcellini (1943)
Inviati speciali, film diretto da Fred Olen Ray (2000)